Naka se poate referi la:

 Municipiul Naka, o localitate în Japonia, în prefectura Ibaraki
 Orașul Naka, o localitate în Japonia, în prefectura Tokushima